Admiral William Brown es una canción de música rebelde irlandesa creada por el grupo Wolfe Tones en homenaje al almirante Guillermo Brown, un marino irlandés que luchó por la Argentina y se convirtió en un prócer de dicho país.

La canción también trata sobre las invasiones británicas al Río de la Plata, la invasión británica de las Islas Malvinas en 1833, los inmigrantes irlandeses en la Argentina y la soberanía de las Islas Malvinas, cuestión sobre la cual dicen conocer la historia completa y las llaman, en castellano, Las Islas Malvinas Argentinas.

Letra 
From a county Mayo town came a man of great renown

As a sailor and a soldier was none bolder

He went to America at an early age they say

As a cabin boy to sail the wide world over

Then adventure took him south to the De La Plata mouth

San Martin was on the route in Argentina

So three whaling ships he bought and Brazil and Spain he fought

And freedom then he sought for Argentina

Now Admiral William Brown you're a man of courage shown

And in battles fought the odds were all against you

But your Irish heart was strong and in memory still lives on

And in Ireland there are some that don't forget you

On St. Patrick's Day it's told you had many victories bold

You defeated all invaders thugs and bully's

Then through the Pampas rose and you found a happy home

"Las Islas Malvinas, Argentinas"

He had heard of Irish hands in noble gallant bands

That helped to free the land called Argentina

He had heard with great acclaim the Patricios name and fame

When in 1806 the British came for slaughter

And to this very day in the Argentine they say

The English ran away from Buenos Aires

To the islands further down and they took them for the crown

"Las Islas Malvinas, Argentinas"

We remember William Brown and his land of great renown

He, invader of the islands from your country

When in 1833 were by pirates forced to flee

And in Ireland sure we know the story fully

And the people that went too to the Argentine when new

To escape the English laws and wars and famine

They had proved a loyal crew just like all the Irish do

"Las Islas Malvinas, Argentinas"

The old colonial days and cruel English ways

With her thunder plunder we will teach the natives

For the Brits are going to war just like Whitelocke did before

With her ships and guns and drums and flags and banners

In the Empire days of old when they murdered for gold

And paraded it around the streets of London

Oh no human rights were given to the natives dead or living

"Las Islas Malvinas, Argentinas"

In the Argentine he died Father Fahey by his side

'57 was the year his country mourned him

A hero of the nation he's remembered with elation

Throughout the world where freedom still abounds

And the Southern Cross take note where bold Willie Bullfin wrote

The Irish still support you Argentina

With the Empire tumbling down let no Paddies back the crown

"Las Islas Malvinas, Argentinas"

Referencias

Enlaces externos 
Admiral William Brown - The Wolfe Tones, en YouTube
Letra y acordes para guitarra, en United Ireland

Canciones de Irlanda
Canciones en inglés
Música rebelde irlandesa